Molfetta steht für:
 Molfetta, eine italienische Hafenstadt in der Provinz Bari, Apulien

Molfetta ist der Familienname folgender Personen:
 Carlo Molfetta (* 1984), italienischer Taekwondoin
 Felice di Molfetta (* 1940), italienischer Geistlicher, Bischof von Cerignola-Ascoli Satriano